Значения на Dm, dm или DM.
 dm – означение за единицата дециметър в SI
 dm, dm-drogerie markt – верига дрогерии
 Dm (d-moll) – акордът ре минор.
 .dm – национален домейн от първо ниво за Доминика.
 DM – абревиатура за , означение за германска марка.
 DM – абревиатура за , анализ на данни.
 DM – абревиатура за depeche mode, название на музикална група.
 DM – абревиатура за direct marketing, директен маркетинг.
 DM – абревиатура за Daily Mail, название английски вестник.
 DM – абревиатура за англ. Direct Message, лично съобщение.